Hauptallee bezeichnet:

 Hauptallee (Dresden), etwa 2 km lange Allee im Dresdner Großen Garten
 Hauptallee (Wien), etwa 4,4 km lange Allee im Wiener Prater